Csányi Mátyás (1884–1962) zeneszerző, karmester
 Csányi Mátyás (1929–1980) Csányi „Matyi” Ernő jazzhegedűs és gitáros